El término pelele puede hacer referencia a:

Pelele: prenda de algodón para bebés.
Pelele: un muñeco de paja que se manteaba
El pelele: cartón para tapiz pintado por Goya.